Woolsey (Georgia), plaats in de Verenigde Staten
 Lynn Woolsey (1937), Amerikaans politica
 Thomas Wolsey, Engels staatsman en kardinaal in de tijd van Hendrik VIII, soms als Woolsey geschreven